Las Negritas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Negritas, Dolores Hidalgo, 
 Las Negritas, San Felipe, 

Robotskapade Mexikoförgreningar